Sequencer (apparaat), een apparaat om muziekinformatie te verwerken
Sequencer (Fast), het tweede studioalbum van Larry Fast